Mesterholdenes Europa Cup finale 1984 var en fodboldkamp der blev spillet den 30. maj 1984. Kampen blev spillet foran 69.693 tilskuere på Stadio Olimpico i den italienske hovedstad Rom, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1983-84. De deltagende hold var engelske Liverpool F.C. og italienske AS Roma. Det var kulminationen på den 29. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Det var fjerde gang at Liverpool var nået frem til finalen, efter at de havde vundet turneringen i 1977, 1978 og 1981. Det var Romas første finale i turneringen. 

Roma gik ind til finalen som favoritter, da kampen blev spillet på deres normale hjemmebane. I det 13. minut bringer Phil Neal englænderne foran, mens Roberto Pruzzo udlignede kørt før 1. halvlegs afslutning. Der blev ikke scoret mere i den ordinære og forlængede spilledtid, og kampen skulle afgøres på straffesparkskonkurrence. Her trak Liverpool det længst strå efter at italienerne havde brændt to forsøg, og Liverpool kunne fejre sin fjerde triumf siden finalen i 1977.

Kampen blev ledet af den svenske dommer Erik Fredriksson.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1983/84  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1984
Finale 1984
Liverpool F.C.
A.S. Roma
Fodbold i 1984
Sport i Rom